Westerhorstmann ist der Familienname von
Katharina Westerhorstmann (* 1974) deutsche katholische Theologin 
Maria Westerhorstmann (1952–2012), deutsche Politikerin